Caen steht für:

 Caen, französische Stadt in der Normandie

Caen ist der Familienname von:

 Émilie Caen (* 20. Jahrhundert), französische Schauspielerin
 Herb Caen (1916–1997), US-amerikanischer Kolumnist